Milino est un nom propre slave qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Milino, village de la Macédoine du Nord, dans la municipalité de Lozovo en Macédoine.
 , deux toponymes de Bosnie-Herzégovine.